Luková – część ośrodka narciarskiego Jasná w Dolinie Demianowskiej w słowackich Tatrach Niżnych
 Luková – potok w Dolinie Demianowskiej w słowackich Tatrach Niżnych
 Luková – miejscowość w Czechach